Free () може означати:

Гурти 
  - британський рок-гурт.
  - американська репер.
  - іспанський музичний гурт.

Альбоми 
 Free - альбом 2015 року австралійського співака Коді Сімпсона.
  - альбом 1972 року бразильського джазового барабанщика і перкусіоніста Аірто Морейри.
  - альбом 2009 року канадської співачки Жянн Арден.
  - альбом 1991 року англійського співака Ріка Естлі.
  - альбом 2003 року німецького геві-метал-гурту Bonfire.
  - альбом 1989 року американського рок-гурту Concrete Blonde.
  - альбом 1999 року ізраїльської співачки Дани Інтернешнел.
  - альбом 2003 року американського співака Кицо Дебаржа.
  - альбом 2009 року американського співака Гевіна Деграу.
  - альбом 1996 року американського квартету For Real.
  - альбом 1969 року англійського рок-гурту Free.
  - альбом 2007 року німецького скрипаля Девіда Ґарретта.
  - альбом 1963 року американського саксофоніста Бенні Голсона.
  - альбом 2003 року канадського співака Бреда Джонера.
 Free - альбом 2004 року англійського гурту Libera.
  - альбом 2009 року японської співачки Мао Ейб.
  - альбом 2007 року американського джаз-басиста Маркуса Міллера.
  - альбом 1993 року американського експериментального гурту Negativland.
  - альбом 2006 року американського рок-гурту OSI.
  - альбом 1992 року американського поп-гурту The Party.
  - альбом 2011 року шотландського рок-гурту Twin Atlantic.
 Free - альбом 2007 року австралійської протестантської церкви Planetshakers.
  - альбом 2000 року філіппінського рок-гурту Rivermaya. 
  - альбом 2008 року бельгійської поп-співачки Кейт Раян.
 Free - альбом 1992 року фінляндського треш-метал-гурту Stone.
  - альбом 2011 року американської співаки Кірри Шір.
  - альбом 2003 року американського госпел-гурту Virtue.
  - міні-альбом 2001 року стоунер-рок-гурту Acid King.
 free* - альбом 2008 року американського гурту Jim's Big Ego.

Пісні 
  - пісня 2016 року новозеландського інді-поп дуету Broods.
  - пісня 1971 року американського рок-гурту Chicago.
  - пісня 1976 року американської співаки Деніс Вільямс.
  - пісня 2007 року японської співачки Ееріки Савадзірі.
  - пісня 2004 року британської співачки Estelle.
  - пісня 2012 року американської співачки Гейлі Райнгарт.
  - пісня 2008 року японської співачки Мао Ейб.
  - пісня 2001 року американської співачки Mýa.
  - пісня 2011 року англійської співачки Наталії Кіллс.
  - пісня 2003 року англійської співачки Сари Брайтман.